A 2006-os nemzetközösségi játékokon a netball versenyszámait március 17. és 26. között rendezték meg.

Összesített éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források
 Honlap

Nemzetközösségi játékok
2006 a sportban